Мага Віра — фундаментальна праця українського філософа Лева Силенка (США) — лідера руху за утвердження серед українців Рідної Української Віри (Рун-Віри)
 Мага Петро Петрович — український актор, поет-пісняр , телеведучий , сценарист , режисер масових заходів. 
 Крав мага — розроблена в Ізраїлі військова система рукопашного бою 
 Кутуку Юбер Мага — бенінський політик, перший президент Республіки Дагомея, нині Бенін